

Sigle 
 Partito Liberazione Nazionale (Partido Liberación Nacional) – partito politico della Costa Rica
 Partito Liberale Nazionale (Partido Liberal Nacional) – partito politico panamense
 Partito della Legge Naturale – partito politico transnazionale, già attivo anche in Italia
 Planimetria catastale

Codici 
 PLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pellston (Stati Uniti)
 pln – codice ISO 639-3 della lingua palenque
 PLN – codice valutario ISO 4217 dello Złoty polacco, valuta della Polonia

Altro 
 PLN – abbreviazione aeronautica di Flight plan – piano di volo